Анатолий Гаврилович Гринченко (род. 7 августа 1941) — советский деятель производства, новатор, слесарь Харьковского моторостроительного завода «Серп и молот» Харьковской области. Герой Социалистического Труда (24.09.1982). Кандидат в члены ЦК КПУ в 1986—1990 г.

Биография 
В 1960-х—1980-х гг. — слесарь Харьковского моторостроительного завода «Серп и молот» Харьковского моторостроительного производственного объединения «Серп и молот» Харьковской области Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

Член КПСС. Новатор производства. Добился значительных успехов в использовании производственных планов и социалистических обязательств, а также высокое качество работы.

Потом — на пенсии в городе Харькове.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (24.09.1982)
 орден Ленина (24.09.1982)
 ордена
 медали

Источники 
 газета «Соціалістична Харківщина» (Харків) — січень 1986 року.

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Родившиеся в 1941 году
Родившиеся 7 августа
Персоналии:Харьков
Члены КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС